Натуральне число 94
 94 рік до нашої ери
 94 рік нашої ери